Nuevo Santiago kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Santiago, Jalisco, Tomatlán, 
 Nuevo Santiago, Chiapas, Las Margaritas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar